Florian Bohnert (né en 1997), footballeur international luxembourgeois ;
 Hervé Bohnert (1967-), artiste sculpteur français ;
 Jean-François Bohnert, magistrat français, procureur de la République financier.